Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Brasil Tennis Cup 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla pátá nasazená rumunská hráčka Monica Niculescuová, která ve čtvrtfinále skrečovala utkání proti Španělce Carle Suárezové Navarrové.

Soutěž dvouhry vyhrála třetí nasazená tenistka Klára Zakopalová z České republiky, která ve finále zdolala španělskou turnajovou dvojku Garbiñe Muguruzovou po třísetovém průběhu. První dvě sady měly vyrovnaný průběh . V rozhodující pak Češka soupeřku deklasovala „kanárem“ 6–0.

Španělce tak oplatila čerstvou porážku z finále australského Moorilla Hobart International 2014, který se odehrál v první týden sezóny a na němž Muguruzaová vybojovala premiérovou trofej kariéry. Zakopalová získala na okruhu WTA Tour třetí titul ve dvouhře a celkově sedmý kariérní, když na singlový vavřín čekala, po šesti prohraných finále v řadě, téměř devět let.

Nasazení hráček 
  Carla Suárezová Navarrová (semifinále)
  Garbiñe Muguruzaová (finále)
  'Klára Zakopalová (vítězka)
  Francesca Schiavoneová (1. kolo)
  Monica Niculescuová (čtvrtfinále, skreč)
  Alexandra Cadanțuová (čtvrtfinále)
  María Teresa Torrová Florová (1. kolo)
  Paula Ormaecheaová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Brasil Tennis Cup
Tenis v Brazílii v roce 2014
WTA Tour 2014